Hold Me Now (canção de Johnny Logan)
Hold Me Now (canção de Mia Rose)

Desambiguação